Bree – città belga nella provincia del Limburgo
Brée – comune francese nel dipartimento della Mayenne
Bree – nome proprio di persona femminile
Bree Van de Kamp – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives
Bree BBC – società cestistica della città belga omonima